Ra se može odnositi na:

 Ra
 Retinoinska kiselina